Де́ккер — фамилия немецкого происхождения (), а также фамилия нидерландского происхождения (). Известные носители:
 Деккер, Альберт (Альбер Ван Эке; 1905—1968) — американский актёр и политик.
 Деккер, Андреас (род. 1952) — немецкий гребец.
 Деккер, Анук (род. 1986) — нидерландская футболистка.
 Деккер, Бруклин (род. 1987) — американская топ-модель и актриса.
 Деккер, Вилли (род. 1950) — немецкий оперный режиссёр.
 Деккер, Габриэль (1821—1855) — австро-венгерский художник-портретист.
 Деккер, Десмонд (1943—2006) — ямайский музыкант и певец, исполнитель музыки ска, рокстеди и регги.
 Деккер, Джорел (известен под псевдонимом J-Dog; род. 1984) — участник рэпкор-группы Hollywood Undead.
 Деккер, Екатерина Генриховна — Депутат Верховного Совета КазССР и Герой Социалистического Труда
 Деккер, Инге (род. 1985) — нидерландская пловчиха, олимпийская чемпионка.
 Деккер, Карл (1897—1945) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал танковых войск, кавалер Рыцарского креста.
 Деккер, Карл (футболист) (1921—2005) — австрийский и немецкий футболист, футбольный тренер.
 Деккер, Карл фон (1784—1844) — прусский генерал, военный теоретик, писатель.
 Деккер, Константин (1810—1878) — немецкий пианист, композитор и музыкальный педагог.
 Деккер, Крис (род. 1945) — нидерландский футболист и тренер.
 Деккер, Лаура (род. 1995) — нидерландская яхтсменка.
 Деккер, Сэм (род. 1994) — американский профессиональный баскетболист.
 Деккер, Тейлор (род. 1993) — игрок в американский футбол.
 
 Деккер, Тристан (род. 1998) — нидерландский футболист.
 Деккер, Фемке (род. 1979) — нидерландская спортсменка, призёр чемпионата и кубка мира по академической гребле.
 Деккер, Франц Пауль (1923—2014) — немецкий дирижёр.
 Деккер, Эрик (род. 1970) — нидерландский велогонщик.

Составные фамилии 
 Де Деккер, Пьер (1812—1891) — бельгийский католический политический и государственный деятель, писатель.
 Джеймс-Деккер, Джесси (род. 1988) — американская кантри-певица и автор песен.
 Доувес Деккер, Эдуард (1820—1887) — нидерландский писатель, писал под псевдонимом Мультатули.
 Деккер-Шенк, Иван Фёдорович (1822/1825/1826 — 1899) — певец, композитор, виртуоз-гитарист, музыкальный педагог.

См. также 
 Деккерс
 Деккерт
 Декер